Niemcy:
 Aremberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler

Inne:
 Aremberg – góra
 Aremberg – ród